Бе́рдников — русская фамилия. Известные носители:

 
 Бердников, Андрей Осипович (1911—1984) — тракторист-комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Бердников, Вадим Сергеевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Бердников, Владимир Иванович (1946—2021) — советский и российский художник по стеклу.
 Бердников, Гавриил Васильевич (1918—1981) — Герой Советского Союза.
 Бердников, Георгий Петрович (1915—1996) — советский и российский литературовед.
 Бердников, Дмитрий Викторович (род. 1966) — мэр Иркутска.
 Бердников, Евгений Александрович (1936—2015) — российский химик, профессор Казанского университета.
 Бердников, Илья Степанович (1839—1915) — русский богослов, канонист.
 Бердников, Лев Иосифович (род. 1956) — писатель, филолог и культуролог.
 Бердников, Леонид Николаевич (род. 1947) — российский астрофизик.
 Бердников, Леонтий Федорович (1852—1936) — российский революционер, один из основателей организации «Земля и воля».
 Бердников, Николай Анфимович (1913—1983) — Герой Советского Союза.
 Бердников, Павел Григорьевич (род. 1939) — первый горновой доменного цеха Череповецкого металлургического комбината, депутат Верховного Совета СССР.
 
 
 Бердников, Яков Павлович (1889—1940) — русский советский поэт.

См. также 
 Бердник